Кудаево — название населённых пунктов:

  — деревня в Оршанском районе Витебской области Белоруссии.
 Кудаево — деревня в Чеховском районе Московской области России.

См. также 
 Кудаев